Blang Bayu (Seunagan Timur), een plaats in Indonesië
Blang Bayu (Syamtalira Bayu), een plaats in Indonesië